Корешок — уменьшительное от слова корень. Также может означать:

 Место, где сшиты листы книги, тетради.
 Часть эполет.
 100 банкнот (денежных знаков), специально упакованных в банке. Из 10 корешков формируют другую банковскую упаковку — пачку.
 Часть листа, остающаяся в квитанционной книжке после отрыва квитанции. Распространённый пример — Чековая книжка.

См. также 

 Корешковый синдром
 Корешков

Примечания